Illinoia  — род тлей из подсемейства . Около 45 видов в Северной Америке. Несколько видов интродуцированы в Евразию (Россия, Украина, Турция, Illinoia dzhibladzeae), в Японию (Illinoia liriodendri).

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,1—5,0 мм, тело чёрного цвета (на птеростигме крыла расположено белое пятно).
Ассоциированы, главным образом, с растениями Ericaceae, и несколько видов встречаются на Rubus и Lonicera. Диплоидный набор хромосом 2n=10. Близки к тлям рода Amphorophora
.

 Подрод Amphorinophora MacGillivray, 1958
 
 Подрод Illinoia Wilson, 1910 (= Ericobium MacGillivray, 1958)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = Masonaphis caucasica Bozhko, 1976
 = Illinoia caucasicum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подрод Masonaphis Hille Ris Lambers, 1939
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подрод Oestlundia Hille Ris Lambers, 1949)

Примечания

Литература 
 
 Rabasse J. M., Drescher J., Chaubet B., Limonta L., Turpeau E. & Barbagallo S. (2005). On the presence in Europe of two Illinoia aphids of North American origin.… Boll. Zool. agr. Bachic. 37: 151—168.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых